Esta é uma lista dos 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul por área urbanizada, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação

Ver também
 Lista de municípios de Mato Grosso do Sul por área

A
Mato Grosso do Sul, urbana